Theaetetus ist:

 die lateinische und englische Schreibung des Namens des griechischen Mathematikers Theaitetos (5./4. Jahrhundert v. Chr.)
 Theaetetus (Mondkrater), benannt nach dem Mathematiker Theaitetos